

Бартонвілл — місто, штат Техас
 Бартонвілл — селище, штат Іллінойс